Вах:

Персоны 
 Вах, Адольф (1843—1926) — германский юрист.
 Вах, Вильгельм (1785—1845) — германский живописец.
 Вах, Йоахим (1898—1955) — немецко-американский протестантский теолог, социолог, религиозный деятель, историк религии.
 Вах, Курт (1906—1974) — министр торговли и снабжения ГДР.
 Вах, Мариуш (род. 1979) — польский боксёр-профессионал.
 Вах, Петра (род. 1955) — немецкая гребчиха.

Географические объекты 
 Вах — река в центральной части Западно-Сибирской равнины, на территории ХМАО, приток Оби.
 Вах — река в Тюменской области, приток Нелыма.
 Вах — город в Пакистане.

Прочее 

 Вах — междометие в грузинском языке.
 ВАХ — вольт-амперная характеристика, зависимость тока от напряжения.
 ВАХ — выключатель аварийного хода (см. Словарь метротерминов).
 ВАХ — вибро-акустические характеристики.

См. также 
 Вахов